Ópera do Mallandro é um filme brasileiro de curta-metragem dirigido por Andre Moraes em 2007.

Argumento
O filme conta a história de um garoto que precisa escrever uma redação em apenas 15 minutos para sua última prova de recuperação.

Elenco
 Lázaro Ramos
 Lucio Mauro Filho
 Wagner Moura
 Michel Joelsas
 Taís Araújo
 Edmilson Barros
 Angelo Paes Leme
 Sergio Mallandro
 Rafael Greyck

Trilha sonora
A trilha sonora conta com Caetano Veloso, Sidney Magal, Luciana Mello, Jair Oliveira e o próprio Andre Moraes.

Ligações externas
 O Globo
 Cinema com rapadura

Curtas-metragens do Brasil
Filmes do Brasil de 2007
Filmes em língua portuguesa